Фенвик има више значења:
 Фенвик (Западна Вирџинија)
 Фенвик (Конектикат)